

Onomastica
 Pietrantonio – variante del nome proprio di persona Pierantonio

Persone
 Antonio Pietrantonio – politico e dirigente pubblico italiano
 Rocco Pietrantonio – ex modello e personaggio televisivo italiano
 Ugo Pietrantonio – storico, insegnante e politico italiano